Гарон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарон, Мэтью (род. 1978) — канадский хоккеист, вратарь.
 Гарон, Полин (1900—1965) — канадо-американская актриса.
 Гарон, Светлана Александровна — театровед, театральный критик, эссеист.
 См. также